Bordo – frazione di Borgomezzavalle (VB)
Bordo – in nautica
Varietà con bordo – in geometria